Toregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toregöl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Toregöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Toregöl (Högsby socken, Småland, 633253-151109), sjö i Högsby kommun, 
Toregöl (Högsby socken, Småland, 633617-151901), sjö i Högsby kommun, 
Toregöl (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Toregöl (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,

Se även
Torgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn